Luther steht für:
 Martin Luther (1483–1546), deutscher Mönch, Theologe und Reformator
 Luther (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 mehrere Filme über Martin Luther, siehe Lutherfilm
 Luther (Drama), Theaterstück von John Osborne
 Luther (Oper), Oper von Peter Aderhold
 Luther (Oratorium), Pop-Oratorium aus dem Jahr 2015
 Luther (Fernsehserie), britische Kriminalserie
 Luther (Zeitschrift), Zeitschrift der deutschen Luther-Gesellschaft
 Luther (Mondkrater), ein Mondkrater
 Luther (Unternehmen), eine Rechtsanwaltsgesellschaft
 Fahrzeugbau Luther & Heyer

Orte in den Vereinigten Staaten
 Luther (Illinois)
 Luther (Indiana)
 Luther (Iowa)
 Luther (Michigan)
 Luther (Mississippi)
 Luther (Montana)
 Luther (New York)
 Luther (North Carolina)
 Luther (Oklahoma)
 Luther (Tennessee)
 Luther (Texas)

 Geografisches
 Luther Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Luther Pass, Gebirgspass in Kalifornien, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Lutter
 Luter